Slag om Manilla (1762), de slag om Manilla tijdens de zevenjarige oorlog tussen Engeland en Spanje;
 Slag om Manilla (1945), de slag om Manilla aan het einde van de Tweede Wereldoorlog.